Список стран по добыче рыбы — ранжированный по годам и объёмам (метрические тонны) информационный список государств, являющихся крупнейшими по добыче (улову) рыбы.

Список промысловых видов рыб - ранжированный по объёму добычи список водных животных, которые вылавливаются в промышленных масштабах на 2012 год. Перечисленные здесь виды имеют годовой тоннаж, превышающий 160 000 тонн. 
Всего 70 диких видов, представленных в этой таблице, составляют 41 925 250 тонн. Общее количество других диких видов составляет 49 410 980, что в целом составляет 91 336 230 тонн отловленных диких водных животных. 31 культивируемый вид, показанный в этой таблице, составляет 45 252 999 тонн. Другие культивируемые виды составляют 21 380 254 тонны, из них в мире насчитывается 66 633 253 тонны водных животных, выращиваемых с помощью аквакультуры

Производство 
Источник данных: Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН ().

Общий вылов всех российских пользователей в 2016 году составил 4 млн 755 тыс. тонн, что на 5,5% (или на 248,8 тыс. тонн) больше рекордного уровня 2015 года.

В то же время освоение российскими рыбопромышленниками квот вылова водных биоресурсов в конвенционных районах, открытой части Мирового океана и в зонах иностранных государств составило 681,4 тыс. тонн, что меньше уровня 2015 года на 4,4%.

В Дальневосточном бассейне было добыто на 8% больше показателя 2015 года - 3 млн 114 тыс. тонн. Вылов минтая в бассейне вырос на 7,2% - до 1 млн 740,6 тыс. тонн, вылов сельди - на 3,4%, до 398,9 тыс. тонн, трески - на 11%, до 87,7 тыс. тонн, крабов - на 14,3%, до 57 тыс. тонн.

Вылов в Северном бассейне увеличился на 1,4% и составил 567 тыс. тонн. Было добыто 394,2 тыс. тонн трески (рост на 4%). Вылов пикши увеличился на 26,3% - до 115,7 тыс. тонн, камбалы - на 8%, до 10,4 тыс. тонн, зубатки - на 13,7%, до 7,6 тыс. тонн.

В Азово-Черноморском бассейне рыбаки добыли 103 тыс. тонн, что больше уровня 2015 года на 5,6%.

В Западном бассейне выловлено на 8,7% больше показателя 2015 года - 72,63 тыс. тонн.

При этом вылов в Волжско-Каспийском бассейне составил 68 тыс. тонн, что меньше уровня 2015 года на 2,4%.

Примечания 

Рыболовство
Рыбная промышленность